Krijt (periode): het geologisch tijdvak van ongeveer 135 tot 65 miljoen jaar geleden, gebieden waar grondlagen uit het Krijt aan de oppervlakte liggen worden wel Krijtgebied genoemd;
 krijtgesteente: het vast materiaal dat voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) bestaat. Het vormt aardlagen die in het Krijt (zie boven) zijn ontstaan. Het woord krijt komt van het eiland Kreta dat voornamelijk uit krijtrotsen bestaat;
 Limburgs Krijt: het krijtgesteente dat in Limburg aan het oppervlak ligt;
 krijtje: het voorwerp gebruikt om op schoolborden te schrijven. 
 krijt (grafisch materiaal): een krijtje dat voornamelijk uit gips (calciumsulfaat) bestaat;
 krijt (biljart): het voorwerp dat wordt gebruikt in de biljartsport om de top van de keu minder glad te maken; 
 Krijt (België), een gehucht in Diepenbeek;
 een bedrag dat men nog schuldig is: "in het krijt staan" (oorsprong bij het noteren van schulden op een lei);
 synoniem van "strijdperk": in het krijt treden.
uit talg of was vervaardigde schrijfmiddelen;
 waskrijt 
 vetkrijt